Bucefàlia fou una ciutat grega de l'Índia a la vora del riu Hidaspes (Jhelum) construïda per Alexandre el Gran després d'una batalla en la qual va morir el seu cavall Bucèfal. Era probablement propera a la moderna Jalalpur Sharif.

Referències 

Ciutats de Pèrsia
Ciutats fundades per Alexandre el Gran